Almir Alić (3. travnja 1984.)  je bosanskohercegovački nogometaš. Obrambeni igrač, igrao u nekoliko klubova, među kojima za FK Sarajevo, NK Travnik,  FK Rudar Kakanj i SC Condor Hamburg.

Klubovi 
 1991. -  FK Sloga Ilijaš
 1995. -  FK Bosna Visoko
 1996. -  FK Misoča Ilijaš
 2000. -  FK Buba mara
 2000. -  FK Sarajevo
 2003. -  FK Sarajevo
 2006. -  NK Travnik
 2006. -  FK Rudar

Bosanskohercegovački nogometaši
Nogometaši FK Sarajeva
Nogometaši NK Travnika
Aktivni nogometaši koje treba ažurirati